L'Aeroporto di La Coruña (IATA: LCG, ICAO: LECO), precedentemente conosciuto come Aeroporto di Alvedro, è un aeroporto civile che sorge nei pressi della città di La Coruña, nel nord-ovest della Spagna nella regione della Galizia.

Note

Voci correlate 
Aeroporti in Spagna

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

La Coruña
Architetture di La Coruña
Trasporti a La Coruña